Cabezas kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cabezas, Bolivia, ort, Santa Cruz,

Mexiko 

 Cabezas, Mexiko, ort, Puente Nacional, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar